Graz-Gösting steht für:

 Gösting, 13. Stadtbezirk von Graz
 Katholische Pfarre Graz-Gösting, siehe St. Anna (Graz-Gösting)